Джеймс Барлоу (; , , Англия — , , Ирландия) — английский писатель и сценарист.

Биография 
После окончания школы поступил в торговый колледж. Участник Второй мировой войны. Служил в Королевских ВВС Великобритании. Демобилизован в связи с заболеванием туберкулёзом.

В 1969 году Барлоу переехал со своей семьей в Тасманию в Австралии, но вернулся через несколько лет и поселился в Ирландии.

Был женат, имел 4 -х детей, умер внезапно в возрасте 51 года в Ирландии.

Творчество 
Писать начал во время своего долгого лечения в госпитале. Вначале статьи в авиационные журналы. Позже, статьи и рассказы для других журналов, в том числе «Панч» . После выздоровления, вернулся в Бирмингем, устроился на работу, при этом не переставая писать.

Автор тринадцати романов и одной книги в жанре фантастики.

Его первый роман «Протагонисты», опирающийся на собственном опыте лечения и выздоровления от туберкулёза в санатории, был опубликован в 1956 году. Роман «Патриоты» — история ветеранов войны изо всех сил, пытающихся приспособиться к гражданской жизни и попадающих в ловушку преступности.

Библиография 
 The Protagonists («Протагонисты», 1956)
 One Half of the World («Одна половина мира», 1957)
 The Man with Good Intentions (1958)
 The Patriots («Патриоты», 1960)
 Term of Trial (1961)
 The Hour of Maximum Danger («Час максимальной опасности», 1962)
 This Side of the Sky (1964)
 One Man in the World (1966)
 The Burden of Proof (1968)
 Goodbye England (1969)
 Liner (1970)
 Both Your Houses (1971)
 In All Good Faith (1971)
 Villain («Злодей», 1971)

Сценарии 
 1962 — Семестр испытаний
 1971 — Злодей

Примечания

Ссылки 
 James Barlow
 

Писатели Великобритании XX века
Английские писатели XX века
Участники Второй мировой войны (Великобритания)
Сценаристы Великобритании
Писатели-фантасты Великобритании